Coulter (Iowa), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Ann Coulter (1961), Amerikaans columnist
 Phil Coulter (1942), Iers componist

 Overig
 Beckman Coulter, Amerikaans bedrijf
 Coulter Motte, kasteel in Schotland